Болеслав II Пшемисл (; 967—999) био је војвода Чешке, син Болеслава I.

У савезу са Хајнрихом II, баварским војводом, устао је у три маха против немачке доминације, али је на крају морао признати сизеренство немачких царева. Учврстио је и проширио власт своје династије и оставио моћну државу.

Породично стабло

Референце

Литература 
 Војна енциклопедија, том 1 (680)

Рођени 932.
Умрли 999.
Пшемисловићи
Владари у Европи у X веку
Војводе Чешке